Prva češka nogometna liga 2003./04. ili Gambrnius liga 2003./04. bila je 11. sezona Prve češke nogometne lige. Započela je 26. lipnja 2003., a završila 15. svibnja 2004.

Naslov prvaka po prvi puta je osvojio FC Baník iz Ostrave. Najbolji strijelac lige bio je Marek Heinz s 19 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih 30 kola.

 
Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama